Bering steht für:

 eine Ringmauer
 Bering (East Sikkim), Dorf im indischen Bundesstaat Sikkim
 Beringmeer (Bering Sea), Randmeer zwischen Nordamerika und Asien
 Bering Truck, ehemaliger US-amerikanischer Truckhersteller

Bering ist der Familienname folgender Personen:
 Dietz Bering (* 1935), deutscher Antisemitismusforscher
 Friedrich Bering (1878–1950), deutscher Dermatologe
 Friedrich Georg Bering (1803–1878), deutscher Richter und Parlamentarier
 Joachim Bering (1574–1627), deutscher Theologe

 Max Bering (* 1991), deutscher DJ und Musikproduzent
 Vitus Bering (1681–1741), dänischer Marineoffizier und Entdecker

Siehe auch:
 Baring
 Bearing
 Behring
 Pering
 Beringen